Adolphe Acker (1913-1976), écrivain surréaliste puis médecin généraliste français ;
 Agnès Acker, astrophysicienne française ;
 Alex Acker (1983-), joueur de basket-ball américain ;
 Amandus Acker (1848-1923), prêtre spiritain ;
 Amy Acker (1976-), actrice américaine ;
 Christophe Acker, réalisateur français ;
 Dieter Acker (1940-2008), compositeur allemand ;
 Ernest Acker, architecte belge ;
 Georges Acker (1905-1968), sculpteur français ;
 Hans Acker (1382-1461), peintre-verrier allemand ;
 Heinrich Acker (1896-1954) ;
 Jean Acker (1893-1978), actrice américaine ;
 Johann Heinrich Acker (1647-1719) ;
 Kathy Acker (1947-1997), femme de lettres américaine ;
 Nikolaus Agerius, Nikolaus Acker (1568-1634) ;
 Paul Acker (1874-1915), écrivain alsacien ;
 Paula Acker, née Paula Löffler (1913-1989), femme politique allemande.

Voir aussi